UFC Fight Night: Dern vs. Rodriguez, также известный как UFC Fight Night 194 или UFC on ESPN+ 52 или UFC Vegas 39 — турнир по смешанным единоборствам, организованный Ultimate Fighting Championship, который был проведён 9 октября 2021 года в спортивном комплексе «UFC APEX» в городе Лас-Вегас, штат Невада, США.

В главном бою вечера Марина Родригес победила Маккензи Дерн единогласным решением судей.

Подготовка турнира 
В качестве заглавного события турнира запланирован бой в женском минимальном весе между бразильскими спортсменками Маккензи Дерн (#4 в рейтинге) и Мариной Родригес (#6 в рейтинге).

Анонсированные бои

Церемония взвешивания бойцов 
Результаты официальной церемонии взвешивания бойцов перед турниром.

[*] Джаред Гуден не смог уложиться в лимит полусредней весовой категории и заплатит 20% от своего гонорара в пользу соперника;

[**] Представитель средней весовой категории Дерон Винн был отстранён от поединка с Филом Хоусом из-за проблем со здоровьем. Эти проблемы не связаны с весосгонкой.

На замену выбывшему бойцу должен был выйти Крис Кёртис, но позже стало известно, что этот бой также отменён и не состоится на завтрашнем турнире.

Результаты турнира 

Официальные судейские карточки турнира.

Бонусы 
Следующие бойцы были удостоены денежного бонуса в $50,000:

 Лучший бой вечера: Марина Родригес vs. Маккензи Дерн
 Выступление вечера: Мария Агапова и Лупита Годинес

См. также 

 2021 год в UFC
 Список турниров UFC

 Ultimate Fighting Championship

Примечания

Ссылки 
 

Турниры UFC Fight Night